Penouta puede hacer referencia a:

 Penouta (Baralla), lugar de la parroquia de Berselos, en el municipio de Baralla, provincia de Lugo.
 Penouta (Viana del Bollo), lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo, provincia de Orense.
 Penouta (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Correxais, en el municipio de Villamartín de Valdeorras, provincia de Orense.
 Penouta (Boal), lugar de la parroquia de Boal, en el municipio de Boal, Principado de Asturias.
 Penouta (Allande), lugar de la parroquia de Santa Coloma, en el municipio de Allande, Principado de Asturias.

 Sierra de Penouta, en el municipio asturiano de Boal.
 Pico de Penouta, en el municipio asturiano de Boal.